Op de 75e editie van het Australian Open 2001 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 17 tot en met 28 januari 2001.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs waren het eerste reekshoofd. Ze kwamen evenwel niet voorbij de eerste ronde.

De eindstrijd werd een volslagen Amerikaanse kwestie. De als zevende geplaatste Lindsay Davenport en Corina Morariu hadden zich een weg naar de finale gebaand, onder meer ten koste van het vierde reekshoofd (Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez) in de kwartfinale alsmede het tweede reekshoofd (Nicole Arendt en Ai Sugiyama) in de halve finale.Het waren evenwel de ongeplaatste gezusters Serena en Venus Williams (met een wildcard tot het toernooi toegelaten) die, in drie sets, de titel naar zich toe trokken. Nadat zij al eerder dubbelspeltitels hadden veroverd op de andere drie grandslamtoernooien (Roland Garros 1999, US Open 1999 en Wimbledon 2000), maakte deze titel op het Australian Open hun career slam vol.
Aangezien de zusters Williams ook de gouden medaille in het dubbelspel wonnen op de Olympische spelen 2000, werd dit zelfs als een career golden slam aangeduid.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2001